Il singolare del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robbie Weiss che ha battuto in finale David Nainkin 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Alex O'Brien (secondo turno)
 Robbie Weiss (Campione)
 Tommy Ho (semifinali)
 Frédéric Fontang (semifinali)

 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 1993